Scharwacht steht für

 Scharwachtturm
 Scharwacht (Militär), ehemals bei der österreichischen Armee um Mitternacht ausgeübtes Ritual
 Scharwacht, nächtliche Wachmannschaft, siehe Scharwächter

Siehe auch
 Schaarwächter